Flosse steht für:
 Flosse, ein anatomisches Gebilde bei Fischen und Wirbellosen
 die Schwanzflosse von Walen und Seekühen, siehe Fluke
 die Brustflosse von Walen und Meeresschildkröten, siehe Flipper (Flosse)
 die Rückenflosse von Haien und Walen, siehe Finne (Flosse)
 eine Schwimmhilfe, siehe Schwimmflosse
 ein Element von Wasser- oder Luftfahrzeugen, siehe Ruder #Bauformen von Rudern und ihren Teilen

Flosse ist der Familienname von:
 Gaston Flosse (* 1931), Politiker aus Französisch-Polynesien